

Geografia 
 Antartide 
 Ghiacciaio Sefton – ghiacciaio
 Australia
Sefton – sobborgo di Sydney
 Nuova Zelanda
Sefton – villaggio della Nuova Zelanda
 Regno Unito
 Sefton – villaggio e parrocchia civile del Merseyside in Inghilterra, situato nel Borgo metropolitano di Sefton
 Borgo metropolitano di Sefton (Metropolitan Borough of Sefton) – distretto metropolitano nel Merseyside

Persone 
Clyde Sefton – ciclista australiano

Altro 
Sefton – cavallo della British Army
Amanda Sefton – personaggio dell'Universo Marvel